Los Naranjos 2da. Sección kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Naranjos 2da. Sección, Huimanguillo, Tabasco, 
 Los Naranjos 2da. Sección, Macuspana, Tabasco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar